Алфавіт — у мовознавстві, впорядкована множина літер національного письма
Алфавіт (інформатика) — у інформатиці, скінченна множина вибраних за згодою елементів, що представляють інформацію шляхом комбінування своїх входжень за певними правилами. Переважно, алфавіт — впорядкована множина, невпорядковану скінченну множину називають набором знаків.
Alphabet Inc. — холдингова компанія для Google Inc.